Хохлома:
 Хохлома — русский народный промысел.
 Хохлома — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Хохлома — село в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Сухая Хохлома — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.

См. также 
 Хохломка